Aríete — antiga máquina de guerra terrestre
Rostro (náutica) — aríete ou esporão de navios
Classe Ariete — classe de lanchas de desembarque ao serviço da Marinha Portuguesa
Golpe de aríete — conceito de mecânica de fluidos

Desambiguações de história